Нил Фрэнсис (, родился 17 марта 1964 года в Дублине) — ирландский регбист, выступавший на позиции лока или восьмого.

Биография

Игровая карьера 
Выступал за клубы «Блэкрок Колледж», «Лондон Айриш», «Олд Бельведер» и «Ленстер». За сборную Ирландии сыграл 36 матчей; дебютный матч провёл 3 июня 1987 года в Брисбене против Тонга в рамках чемпионата мира. Участник трёх чемпионатов мира по регби 1987, 1991 и 1995 годов (все три раза его сборная выходила в четвертьфинал). Последнюю игру провёл 20 января 1996 года в Дублине на «Лэнсдаун Роуд» против Шотландии. За карьеру сыграл 36 матчей и набрал 20 очков, из них 10 на чемпионатах мира — в 1995 году занёс попытку в игре против Японии, выйдя из мола и стянув на себя трёх японцев. 22 апреля 1990 года Фрэнсис сыграл  в составе «Британских и ирландских львов» (как «сборная четырёх союзов») против сборной других стран Европы (победа британско-ирландской сборной со счётом 43:18). По окончании игровой карьеры стал журналистом, освещающим события регбийного мира, прославившись как один из наиболее скандальных участников.

Стиль игры 
Отмечался нередко грубой игрой и участием в драках и мелких стычках. 18 января 1992 года в матче-открытии  против Уэльса дебютант в составе валлийцев, лок Тони Копси во время розыгрыша очередного коридора с размаху заехал рукой Фрэнсису по лицу, завалив его на землю. По воспоминаниям капитана сборной Уэльса , судья Фред Ховард обругал Копси за подобные действия, однако после заступничества Эванса не решился удалять провинившегося с поля, и в итоге Уэльс благодаря оставшемуся на поле Копси победил со счётом 16:15. Через три года в матче вторых сборных Фрэнсис «отомстил» Копси, ударив его в лицо, однако в результате между игроками завязалась потасовка, а капитану сборной, восьмого Роджеру Уилсону разбили нос. После игры Копси и Фрэнсис помирились в баре баре.

10 июня 1995 года в четвертьфинале против Франции, который ирландцы проиграли 12:36, во время розыгрыша коридора французами ударил кулаком Кристиана Калифано, за что судья назначил штрафной, реализованный Тьерри Лакруа.

Скандальные высказывания 
16 февраля 2014 года Фрэнсис в интервью радиостанции , отвечая на вопрос Джо Моллоя о том, какова доля представителей сексуальных меньшинств, занимающихся спортом, ответил, что она не может превышать 10% и что «там не наберётся даже одного процента». На следующий день он принёс извинения за необдуманные высказывания.

В ноябре 2019 года Фрэнсис подверг сомнению честность победы сборной ЮАР на чемпионате мира в Японии, заявив, что победу «обеспечили стероиды».

Примечания

Ссылки 
 
 

Регбисты Ирландии
Игроки РК «Ленстер»
Игроки РК «Блэкрок Колледж»
Игроки РК «Лондон Айриш»
Игроки РК «Олд Бельведер»
Регбисты Британских и ирландских львов